Freie Demokratische Partei, een Duitse liberale politieke partij
Vrijzinnig Democratische Partij.De Liberalen (Freisinnig-Demokratische Partei), een Zwitserse liberale politieke partij
Zonen van de Goddelijke Voorzienigheid (Latijnse afkorting: FDP), een katholieke congregatie